Siurte (gemeente), gemeente in Oekraïne
 Siurte (plaats), dorp in de gelijknamige gemeente